Pictothyris är ett släkte av armfotingar. Pictothyris ingår i familjen Frenulinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Pictothyris